Большая Октя́брьская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Большая Октябрьская улица — прежнее название Гражданской улицы в Екатеринбурге.
 Большая Октябрьская улица — улица в Клине.
 Большая Октябрьская улица — улица в Рыбинске.
 Большая Октябрьская улица — улица в Троицке.
 Большая Октябрьская улица — улица в Ярославле.

См. также 
 Октябрьская улица
 Малая Октябрьская улица